Провулок Василя Кука — назва провулків у різних населених пунктах України.
 Провулок Василя Кука (Житомир)
 Провулок Василя Кука (Київ)

Див. також 
 Вулиця Василя Кука